Зиланд се може односити на:
 Зиланд (Мичиген)
 Зиланд (Северна Дакота)

Види још 
 Зиландија (вишезначна одредница)
 Зеланд (вишезначна одредница)
  ()
 Зеланд (провинција) ()